Брюнуа́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 21 км на південний схід від Парижа, 10 км на північний схід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 10056 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 25229,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Мішель Серро (1928—2007) — французький актор.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Міста-побратими 
  — Ешпіню, Португалія (1994)

Посилання 
 Офіційний сайт. 
 [ Розташування муніципалітету Брюнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн